Junts per Catalunya – coalizione elettorale creata nel 2017
 Junts per Catalunya – partito politico nato nel 2020